Транг () — город на юге Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, на территории полуострова Малакка, к востоку от одноимённой реки, на расстоянии приблизительно 675 километров к юго-юго-востоку (SSE) от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 20 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 64 666 человек.

Экономика и транспорт 
Основу экономики составляет производство резины.
Сообщение Транга с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Также к югу от города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: VTST, IATA: TST).

Примечания 

Города Таиланда